Seerp Gratama (1757-1837), hoogleraar aan de Universiteit van Groningen;
 Seerp Gratama (1858-1923), rechtshistoricus; rijksarchivaris van Drenthe (1887), rechter te Rotterdam (1896), raadsheer in de Hoge Raad (1904) en vicepresident van de Hoge Raad (1918).